Barak kan verwijzen naar:
barak (gebouw):
een eenvoudig gebouw voor tijdelijke huisvesting van groepen mensen, bijvoorbeeld soldaten, arbeiders of vluchtelingen
een veldhospitaal
gebouwen waarin patiënten met een besmettelijke ziekte ter afzondering zijn ondergebracht
een oud Nederlands woord voor kazerne
De Barakken, een arbeiderswijk in Menen
Barak (raket), een Israëlische luchtdoelraket
De volgende personen:
Ehud Barak, de 10e Minister-president van Israël
Barak (Rechters), een figuur uit de Bijbel en voormalige rechter van Israël
Aharon Barak, een voormalige president van het Israëlische hooggerechtshof
Barak Itzhaki, een Israëlisch voetballer

Zie ook 
Baraque Michel
Baraque de Fraiture
Barack Obama
Baraq
Buraq